El término Distrito de Paucartambo puede hacer referencia a:

Distrito de Paucartambo en el departamento del Cusco, Perú.
Distrito de Paucartambo en el departamento de Pasco, Perú.